Malpighijevo tjelešce (bubreg), tjelešce u bubregu
Malpighijevo tjelešce (slezena), tjelešce u slezeni